Рибадедева (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 35,66 км². Население — 1907 человек.

Поблизости от городка Pimiango находится пещера Пиндаль, в которой найдены наскальные рисунки.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos
 Información sobre el concejo de Ribadedeva

Муниципалитеты Астурии